Serqueux puede referirse a: 

 Serqueux, comuna francesa situada en Alto Marne.
 Serqueux, comuna francesa situada en Sena Marítimo.